Hyapatia Lee (11 de novembro de 1960) é uma dançarina e atriz pornográfica norte-americana. Sua carreira desenvolveu-se na dita Idade de Ouro do Pornô.

Premiações

1991 AVN Best Actress - Film for The Masseuse
1993 F.O.X.E Female Fan Favorite
 AVN Hall of Fame Inductee

Ligações externas
 Site oficial
 Hyapatia Lee & W4IK - "Double Euphoric" en CD Baby
 
 Biografia em LukeIsBack.com emInglês

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos